Hr.Ms. O 22 (1940) - Nederlandse onderzeeboot
 O-22 (Turkije) - Turkse snelweg